Иосиф Фрайнадемец (, ) — католический святой, член миссионерской конгрегации Божьего Слова (вербисты).

Биография 
Обучался в Высшей духовной семинарии в Брессаноне, по окончании которой 25 июля 1875 года был рукоположён в священника. В 1878 году вступил в основанную Янссеном Арнольдом конгрегацию «Миссионеры Штейля», которое впоследствии было переименовано в конгрегацию «Слово Божие». 2 марта 1879 года отправился в Китай вместе со своим другом по семинарии о. Гансом Анцером, который со временем стал епископом. Поле прибытия в Гонконг стал проповедовать христианство в провинции Шаньдун. В течение последующих 30 лет занимался миссионерской деятельностью в Китае, большую часть своего пребывания в этой стране находился нелегально.

Будучи в Китае, Иосиф Фрайнадемец занимался образованием катехизаторов среди китайских католиков. Издал катехизис на китайском языке. В 1898 году из-за болезни отправился на лечение в Японию. Возвратившись в Китай во время боксёрского восстания, оставался в своём приходе, несмотря на то, что ему предлагали скрыться на территориях, которые контролировали западные войска. В 1907 году, когда епископ уехал в Европу, ему было поручено заниматься делами епархии.  

Умер от тифа. Заразился, ухаживая за больными в сиротском приюте. Его могила была разгромлена во время китайской культурной революции.

Сочинения 
 Joseph Freinademetz, Sanctissimum Novae Legis Sacrificium, 1.ed., Verl. der kath. Mission, Yenchowfu (China) 1915, VII + 161 pp. 2.ed. Typographia Apostolica Domus Missionum ad S. Michaelem: Steyl 1948, VIII + 141 pp.
 Jakob Reuter, Die Predigten von Joseph Freinademetz vor seiner Ausreise nach China, Apud Collegium Verbi Divini: Romae 1970, 84 pp.
 Josef Freinademetz SVD, Berichte aus der China-Mission, (ordensintern als Analecta SVD 27, 1973) Apud Collegium Verbi Divini, Romae 1974, 171 pp.
 José Freinademetz, Relatos de la mision en China, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 1976, 219 pp., ISBN 84-7151-199-1.
 Joseph Freinademetz, Über den Geist der Societas Verbi Divini, (Analecta SVD 40) Romae 1977, 91 pp.
 Joseph Freinademetz, The Most Holy Sacrifice of the New Covenant, translated by Stan Plutz SVD, Tagaytay/Philippines 1980, 2. ed. 1986, 146 pp.
 Josef Freinademetz, Briefe an die Heimat, Sekretariat Josef Freinademetz: Abtei (BZ) 2009, 199 pp.

Прославление 
19 октября 1975 года Римский папа Павел VI причислил Иосифа Фрайнадемеца к лику блаженных и 5 октября 2003 года Римский папа Иоанн Павел II канонизировал Иосифа Фрайнадемеца вместе с основателем конгрегации Слова Божьего Арнольдом Янссеном.

День памяти в католической церкви — 28 января (29 января — в конгрегации вербистов).

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Источник 
 Friedrich Wilhelm Bautz, «FREINADEMETZ, Joseph», Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon vol. 2 (Hammonae, 1990. ISBN 3-88309-032-8), columnae 117—118
 Philip Clart: Die Religionen Chinas. Stuttgart 2009. ISBN 978-3-8252-3260-3
 Josef Rivinus: Anfänge der Missionstätigkeit der Steyler Missionare (SVD) in China unter der Berücksichtigung des politischen und sozialen Umfeldes des P. Josef Freinademetz
 Johannes Baur: P. Joseph Freinademetz SVD. Steyler Verlag 1956. ISBN B0000BG7A0
 Jakob Reuter: Josef Freinademetz: Künder des Glaubens im Fernen Osten. 1985. ISBN 3-87787-191-7

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Иосифу Фрайнадемецу  
 Биографические сведения 

Католические святые
Святые Австрии
Католические миссионеры
Христианские святые XX века
Вербисты
Беатифицированные Павлом VI 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XXI веке